«Красный шторм поднимается», «Красный шторм» () — роман американского писателя Тома Клэнси о Третьей мировой войне между Варшавским Договором и НАТО. Вышел в 1986 году. Роман изобилует описаниями военных действий и технических подробностей оружия и военной техники.

Сюжет 
Середина 1980-х годов. Ибрагим Толмазов - советский инженер-сотрудник нефтеперерабатывающего завода в Нижневартовске, уроженец Азербайджанской ССР, проникается идеями радикального ислама и совместно с двумя единоверцами проникает на предприятие, где он работает оператором компьютерной системы управления всем комплексом, и используя свои навыки и умения, выводит из строя часть ключевого оборудования НПЗ, что приводит, с учётом рокового стечения обстоятельств, к началу масштабного пожара, полностью уничтожившего всё оборудование предприятия, большей частью являющее собой высокотехнологичные узлы и агрегаты американского и западногерманского производства. Поднятый по тревоге отряд КГБ ликвидирует террористов, но предотвратить пожар уже не в силах. В ходе тушения гибнет несколько сотен пожарных и мирных жителей.

В описании сцены пожара на НПЗ Клэнси допустил ошибку - нефтеперерабатывающий завод и скважины по добыче нефти не могут находиться в пределах одного комплекса.

Несколько дней спустя на место происшествия прибывает новоиспечённый министр энергетики СССР - 51-летний Михаил Сергетов, являющийся кандидатом в члены Политбюро (т.е лишён права голоса). Он спешно готовит доклад для Политбюро, и выносит неутешительные прогнозы - страна лишилась половины нефтепродуктов, получаемых из перегонки лёгкой нефти (бензин, дизель, керосин, т.е лёгкие фракции) и трети общей добычи нефти на следующие два года, пока не будет налажен как минимум процесс нефтедобычи, и при таких вводных острейший топливный кризис неизбежен. Вопрос только в сроках начала кризиса - это пять месяцев обычной жизни или полтора месяца активных боевых действий, хотя министр обороны требует довести эту цифру до двух месяцев.

Исходя из прогноза Сергетова почти все члены Политбюро голосуют за начало военных действий, направленных на захват нефтяных месторождений на Ближнем Востоке с предварительным наступлением на ФРГ с целью дестабилизации политической и общественной обстановки в странах блока НАТО и США с целью вывести последнюю из игры по заранее разработанному плану ведения боевых действий «Красный шторм» (позднее выяснится, что этот план был изначально некорректен и стал инструментом для подковёрных интриг в Политбюро). Против этого решения высказывается старейший член Политбюро Пётр Бромковский (судя по сюжету, единственный ветеран войны среди членов Политбюро). Сергетов согласен с мнением Бромковского, но высказаться в его поддержку не может из-за своего статуса.

В США обеспокоены сведениями спутниковой разведки, зафиксировавшей мощейшую вспышку в районе Нижневартовского НПЗ, поначалу принятую за лазерное оружие. В итоге, разведка приходит к выводам, аналогичным тем, что сделал Сергетов.

В рамках подготовки к войне СССР объявляет о начале сокращения вооружения, ради чего начинают переговоры с НАТО и даже приглашают западных наблюдателей на демонстративное уничтожение различных видов устаревшей техники. Также начинаются бесконечные учения всех родов войск и даже показательные расстрелы солдат и офицеров старшего командного состава, обвинённых за незначительные в общем-то проступки (дедовщина и кража военного имущества), что не ускользает от аналитиков АНБ Роберта Тоуленда и Чака Лоу, владеющих русским языком и изучающих обстановку в СССР, просматривая советские газеты и эфир ЦТ, перехватываемый со спутника связи. Они же начинают замечать нестыковки некоторых фактов (как многократно возросший объём выпуска аккумуляторов на фоне сообщений о пропаже таковых из розничной торговли и резкому всплеску краж аккумуляторов из автомобилей, или огромнейшее увеличение посевных площадей, но с использованием исключительно ручного труда). Вскоре, Лоу отзывают в связи с тем, что тот возвращается на службу в морскую пехоту, а Тоуленд (владеющий русским несколько хуже Лоу) смотрит недавно отреставрированный фильм "Александр Невский" с новым музыкальным сопровождением.

В Северной Атлантике и Северном Ледовитом океане командир АПЛ "Чикаго" Дэниел Макафферти выполняет задание по разведке состояния Северного флота и приходит к выводу, что флот полностью готов к боевым действиям. В то же время в Кремль провозят партию моющих средств западногерманского производства, на самом деле являющуюся мощной жидкой взрывчаткой и рано утром её взрывают, убив восемь октябрят из Пскова и трёх сотрудников аппарата Политбюро и при этом, чуть не убив Сергетова, имевшего привычку приходить рано. Он понимает, на что оказалось готово руководство страны ради своих амбиций и что он должен был погибнуть при теракте. Генерал-полковник Алексеев, с которым Сергетов имеет давнюю дружбу, приходит к тому же мнению. Тоуленд, глубоко недоумевающий об обстоятельствах произошедшего, узнаёт об аресте некоего гражданина ФРГ, якобы взорвавшего здание комплекса Кремля и признавшийся в "содеянном", с ужасом понимает, что в СССР началась активная пропагандистская деятельность, по времени точно подстроенная под теракт, что вкупе с имеющимися у него данными может означать только одно - Советы готовятся напасть на ФРГ. Вскоре Тоуленда переводят на службу на авианосец "Нимиц". Первым шагом в нападении СССР на ФРГ должна была стать атака на центр связи НАТО в Ламмерсдорфе, но та срывается из-за идиотской ошибки - начальник группы спецназа, только что получивший от куратора от КГБ данные о комплексе, по собственной вине попадает под колёса, а любопытный полицейский, проходивший в центре связи военную службу, изучает вещи пострадавшего. Из-за этого первоначальный план рассыпается в прах - авиация НАТО успешно атакует авиабазы и мостовые переправы, предварительно уничтожив находящиеся в воздухе самолёты ДРЛО на базе Ил-76. Однако лихтеровозу торгового флота СССР, умело замаскированному под американский, удаётся высадить десант под командованием генерала Андреева и без особых затруднений, при воздушной поддержке Ту-22, захватить Исландию полностью и превратить остров в неприступную крепость, получив дополнительные ресурсы для действий из СССР. Одновременно с хаосом на земле противолодочный самолёт Р-3 "Орион" вместе с истребителями F-15 Eagle вполне успешно атакуют лихтеровоз, причиняя незначительный, но серьёзный ущерб - убив почти всех офицеров, взорвав замаскированный вертолёт и сделав небольшую пробоину в борту. В итоге, самолёт уходит в Шотландию. 

Во время суматохи, вызванной вторжением советских войск в Исландию, метеорологу ВВС США Майклу Эдварде и ещё трём солдатам удаётся скрыться из охваченного хаосом и боевыми действиями Кефлавика и занять удобное и незаметное место для наблюдения. Тот через спутниковую рацию, случайно захваченную из разрушенного диспетчерского пункта, связывается со штабом HATO, и после проверки, устроенной ЦРУ (проверялась его реакция на вопрос о возлюбленной, убитой насильником в студенческие годы), становится информатором под кодовым именем «Ищейка» и поставляет бесценные для НАТО сведения об обстановке в Исландии и начинают некое подобие партизанской войны, когда попытка НАТО провести контрудар по Кефлавику заканчивается практически полным провалом, сумев лишь частично повредить ВПП аэродрома (и то, воронки вскоре были засыпаны гравием), а бомбардировщик B-52 падает практически на голову отряду Эдварде, из-за чего им приходится покинуть прежнюю высоту и двигаться вглубь острова. В один из дней они видят, как пьяные советские десантники вламываются в частный дом и судя по звукам, убивают часть его жителей. Движимые чувством справедливости и не имея никакого серьёзного оружия, они расправляются с десантниками и спасают молодую девушку по имени Вигдис, получив вместе с этим некоторые документы. Они сбрасывают машину с телами десантников с обрыва и сжигают её, неудачно заметая следы. Несколько позже они получают подкрепление в виде солдат британского спецназа, а позже их вычисляют и начинается бой, в котором Эдварде едва выживает... 

По ходу дела Тоуленд становится свидетелем и участником нападения советской авиации на АУГ во главе с "Нимицем", что приводит к гибели полудюжины кораблей и серьёзному повреждению самого авианосца. Также советская авиация (преимущественно Ту-22 и Ту-95) вместе с подводным флотом с переменным успехом топят корабли военных конвоев. После больших трудностей при захвате ФРГ, Советская Армия во главе с Алексеевым, назначенным на пост командующего западногерманской группой войск после смерти предыдущего в бою, вопреки ожиданиям Сергетова, повлиявшего на назначение своего младшего сына Ивана на должность адъютанта Алексеева совершила прорыв в танковом сражении над Альфельдом, имея возможность продвинуться к западу от реки Везер без сильного сопротивления со стороны сил НАТО. Тем временем ВМФ США проводят успешную атаку по местам базирования советских бомбардировщиков на Кольском полуострове, что даёт возможность НАТО отвоевать Исландию обратно и заблокировать Северную Атлантику для ВМФ СССР. Советский военнопленный на острове раскрывает истинную причину войны, сужая приоритеты бомбардировок до передовых складов горючего Советской Армии и обездвиживая советские формирования. В Москве Политбюро, понимая возможность поражения в этой войне, рассматривает возможность нанесения ядерных ударов. Это приводит в ярость Алексеева, который готовился к окончательному наступлению, однако его обвиняют в срыве графиков наступления и приговаривают к расстрелу, однако благодаря стечению обстоятельств, его не успевают расстрелять, но нескольких высокопоставленных военных, среди которых были и друзья Алексеева, уже казнили. Он и Сергетов понимают, что войны можно было избежать, при этом используя Ивана как посыльного с иммунитетом в виде отца-министра, и что отдельные члены Политбюро вконец обезумели. Отдельные члены Политбюро пытаются начать разговор о прекращении войны. Сергетов узнаёт от председателя КГБ Косова о том, что его заместитель попытался выслужиться перед Политбюро, предъявив на заседании план боевых действий, не учитывавший реальную обстановку в странах НАТО. В итоге, он принимает участие в государственном перевороте, организованном Сергетовым, Алексеевым и Косовым в Москве, что приводит к убийству Косова одним из людей Алексеева, потерявшего дочь при взрыве. По итогу переворота, Сергетов фактически становится генеральным секретарём ЦК КПСС, то есть, главой всего Советского Союза, Бромковский возглавляет министерство обороны, а министр сельского хозяйства Крылов стал по совместительству и главой МИДа.

Алексеев прилетает в Потсдам для переговоров с верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе Юджином Робинсоном, и там в неофициальной обстановке договариваются о взаимном отводе вооружённых сил к их первоначальному положению, возвращении гражданского населения на территории, бывшие зоной боевых действий, о суде над арестованными членами Политбюро.

Создание романа 
В 1982 году Том Клэнси повстречался с Ларри Бондом. Клэнси купил компьютерную игру «Гарпун», созданную на основе настольной игры Бонда, что послужило источником вдохновения для последующего романа Клэнси «Охота за „Красным Октябрём“». Клэнси и Бонд разыграли сценарий захвата СССР Исландии и нападения на авианосную группу в разделе «Dance of the Vampires». Бонд упоминает о нескольких играх, где несколько игроков с каждой стороны играли за различные стороны.

Клэнси и Бонд обсудили будущую игру «Convoy-84» о битве в Северной Атлантике, над которой в это время работал Бонд. Идея игры стала основой для написания романа «Красный шторм поднимается», хотя позднее Клэнси упоминался как единственный автор. Бонд вспоминает: «Я написал примерно один процент книги». Для описания сцен в Политбюро Клэнси и Бонд расспрашивали советского предателя-перебежчика Шевченко.

«Красный шторм поднимается» на самом деле базируется на трёх американских командных играх. Сегодня осталось только шесть страниц отчёта, повествующего о первой игре, где Клэнси упомянут как главный игрок с советской стороны.

Отзывы 
Согласно документу, обнародованному в декабре 2015 года британским Национальным управлением архивов, президент США Рональд Рейган вскоре после встречи в Рейкьявике (1986) рекомендовал роман британскому премьер-министру Маргарет Тэтчер для понимания советских намерений и стратегии. Некоторые из систем вооружения, описанные в книге, были применены четыре года спустя в войне в Персидском заливе.

Действующие лица

СССР 
 Павел Леонидович Алексеев — Генерал-полковник, командующий Киевским военным округом, впоследствии — командующий Западным фронтом.
 Михаил Сергеевич Сергетов — министр энергетики, кандидат в члены Политбюро.
 Иван Михайлович Сергетов — майор, адъютант Алексеева, сын Михаила Сергетова.
 Борис Георгиевич Косов — председатель КГБ.
 Генерал Андреев (имя не названо) — командующий дивизией ВДВ в Исландии.
 Георгий Константинович Чапаев — Командир полка МиГ-29 в Исландии.
 Виктор Береговой — генерал, командир 8-й ударной армии.
 Петр Бромковский — член Политбюро. Старик, участник ВОВ.
 Двое безымянных командующих Западным фронтом.
 Генеральный секретарь ЦК КПСС.

США 
 Майкл Эдвардс — Старший лейтенант ВВС США, метеоролог, источник ЦРУ в Исландии.
 Роберт Тоуленд — Лейтенант ВМС США, аналитик АНБ.
 Чак Лоу — полковник морская пехота США, старший офицер отдела прогнозирования разведывательной службы командующего Атлантическим флотом ВМС США. Впоследствии командир полка морской пехоты, высадившегося в Исландии.
 Эдвард Моррис — Капитан второго ранга ВМС США, командир фрегатов «Фаррис» и «Рубен Джеймс».
 Дэниэл Макафферти — Капитан второго ранга ВМС США, командир атомной подводной лодки «Чикаго».
 Сержант/Младший лейтенант Терри Маколл — командир танка М1 11-го бронекавалерийского полка («Черная лошадь»).
 Майор Амелия Накамура — первая в истории США женщина, ставшая лётчиком-истребителем. Первой осуществила успешный перехват советского спутника.

См. также 
 Третья мировая война
 Третья мировая война: Август 1985 Дж. Хеккета

Примечания

Ссылки 
 «Красный шторм» в электронном виде

Книги о Третьей мировой войне
Романы Тома Клэнси
Романы-триллеры
Книги по алфавиту
Романы 1986 года
Романы США
Технотриллеры
Книги издательства «G. P. Putnam's Sons»